USS Blueback — кораблі ВМС США.

 USS Blueback (SS-326) — підводний човен США часів Другої світової війни типу «Балао». На службі ВМС СШа протягом 1944-1948 років, після чого переданий ВМС Туреччини, де ніс службу до 1973 року.
 USS Blueback (SS-581) — підводний човен типу «Барбел». На службі протягом 1959-1990 років. Переданий Музею науки і техніки в м. Портленд (Орегон).

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни